Reserva índia Wind River, reserva índia compartida per les tribus ameríndies dels xoixons orientals i arapaho septentrional a la porció centre-occidental de l'estat de Wyoming 
 Wind River  o riu Wind, curs superior del riu Bighorn a Wyoming als Estats Units 
 Serralada Wind River, serralada que forma part de les Muntanyes Rocoses a l'oest de Wyoming